Суперкубок Іспанії з футболу 2009 — 24-й розіграш турніру. Матчі відбулись 16 і 23 серпня 2009 року між чемпіоном та володарем кубка Іспанії клубом Барселона та фіналістом кубка Іспанії клубом Атлетік (Більбао).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2009
Іспанія
2009 в іспанському спорті